Кадис — город на востоке штата Индиана, США, находится в округе Генри, тауншип Харрисон (Harrison Township). Согласно переписи 2010 года, население города составляет 150 человек.

История 
Город был основан в 1836 году, первым землевладельцем был Дэвид Пикеринг (David Pickering). Потом к покупке земли и основанию кварталов подключилась семья Куперов (W. Cooper). Первая волна поселенцев пришла из округа Гаррисон штата Огайо, главный город округа называется Кадис, в честь которого и был назван основанный город.

8 декабря 1837 года было открыто почтовое отделение. Это отделение было единственным на весь тауншип Харрисон.

Однако численность населения города постепенно уменьшалась, и к 1900 году снизилась более чем вдвое, достигнув 253 человек. Несмотря на плодородные земли, отсутствие железной дороги снижало привлекательность поселения. Кадис был одним из 13 поселений в округе, не обеспеченным железной дорогой.

В 1923 году почтовое отделение было закрыто.

Примечания 

Города Индианы